Oroszország
Kozsevnyikovo – település a Kemerovói területen
Kozsevnyikovo – település a Novoszibirszki területen
Kozsevnyikovo – település a Tomszki területen